B201 peut faire référence à :

Routes 
  Bretelle B201, route belge des provinces de Brabant et Bruxelles ;
  Bundesstraße 201, route fédérale allemande reliant Husum à Kappeln.

Sport automobile 
 Benetton B201, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.